Ту́фли — обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.

Более высокая обувь обыкновенно называется ботинками, ботильонами или полусапожками, а ещё более высокая — сапогами.

Существует путаница между туфлями и полуботинками. Основное отличие — полуботинки полностью закрывают тыльную поверхность стопы, а туфли — нет. Но в обиходе обычно вся обувь ниже щиколотки называется туфлями.

Слово «ту́фля» происходит от  / tuffel / pantuffel, а также от .

Женские туфли 

Существуют сведения, что обувь как таковая появилась в эпоху среднего и позднего палеолита на западе Евразии. Эта теория основана на определенных особенностях изменения скелета человека того периода. Делая выводы на основе деформации формы человеческой стопы и значительном уменьшении мизинца, историк Эрик Тринакус и предположил появление обуви.

Интересным представляется и зарождение культуры женской обуви древних государств. Например, в Индии туфли были показателем социального статуса женщины и надевались исключительно в особых, торжественных случаях, таких как приемы важных гостей, религиозные торжества или семейные праздники. В древнем Китае появлению женской обуви предшествовала традиция бинтовать женскую стопу, делая её тем самым зрительно меньше. В Японии в течение многих лет очень популярными были деревянные сандалии «гета», которые повсеместно носили и слуги и их господа. Древние же римляне использовали туфли, закрывающие всю ногу или сандалии, прикрывающие только подошву ноги.

Окунаясь в длинную историю модернизаций и изменений, которую прошла женская обувь средневековой Европы, мы можем наблюдать, как с веками непрерывно менялись её формы и внешний вид — от тяжелых, претенциозных, тупоносых башмаков с деревянными каблуками к изящным, легким туфелькам из парчи, бархата, кожи и шёлка. Всё большую популярность приобретала богато украшенная камнями, пряжками, и бантами женская обувь. Во время рококо в XVIII веке, модными стали остроносые туфли. Каблучок «рюмочкой» был особым «писком моды» в эпоху Просвещения и приблизительно в это же время у женских туфель появились такие детали, как шнуровка и застёжки.

Мужские туфли

Туфли в истории 
В 1784 году в Лифляндской губернии Российской империи вспыхнул Мятеж подушной подати, в ходе которого мятежники из среды местных крестьян сжигали помещичьи усадьбы и призывали «Убивать всех, кто носит туфли и у кого есть пуговицы»

Примечания

Ссылки 

 users.powernet.co.uk // История туфель 

Туфли